Satsang (sânscrito sat = verdade, sanga = companhia) traduzido como "Encontro com a Verdade", vem das tradições orientais e geralmente é utilizado em referência a sentar-se junto a um mestre iluminado (ver também: guru ou buda); aquele que realizou a Verdade e realiza o apontamento àqueles que vão à sua presença.

Em satsang, o mestre direciona os participantes à realização de sua natureza essencial. Por isso é considerado como o fim da busca, pois possibilita a resolução das mais intrínsecas questões existenciais que movem a humanidade.

Segundo Satyaprem, mestre brasileiro que realiza esse tipo de encontro: "Satsang promove o conhecimento final, o fim do dois. No ambiente de Satsang você não é nem o buscado nem o buscador, você é aquilo que está por trás de todas as coisas. Localizar 'isso' é a única maneira de 'conhecer a si mesmo'."

O indiano Osho diz: "Este é o significado de satsang: ‘satsang’ significa proximidade estreita com a verdade; significa perto da verdade; significa perto de um Mestre que se tornou um com a verdade – simplesmente estar perto dele, aberto, receptivo e esperando. Se a sua espera se tornou profunda, intensa, uma comunhão profunda acontecerá."

Quem é você? 
Satsang nos põe diante dessa inquietante questão, mas sem a proposta de uma definição intelectual. Trata-se de um processo auto-investigativo, em que o participante é convidado a se desfazer de especulações, crenças e ideias. A pergunta "quem é você?" possibilita o verdadeiro auto-conhecimento, uma vez que não espera a formulação de uma resposta, mas orienta à realização da natureza essencial daquilo que somos.Pare de tentar encontrar quem você é, usando os velhos artifícios, e dedique-se ao agora. O agora é ausência de tempo e quem você é não pode ser encontrado no tempo. Este é o melhor guia que você pode ter: o agora. No tempo estão os acontecimentos, as memórias, os traumas, as perdas, as conquistas… Tudo isso que veio, foi ou irá está no tempo. Penetre no agora e veja o que você encontra."

Etimologia 
सत्सङ्ग (Sânscrito): 
 sat = verdade;
 Sangha = companhia

Referências 

Filosofia indiana
Sânscrito